Thomas Young (auteur), Schots auteur en belijder van het Presbyterianisme
Thomas Young (revolutionair) (1731–1777), Amerikaans revolutionair, lid van de Sons of Liberty
Thomas Young (wetenschapper) (1773–1829), Brits wetenschapper en egyptoloog
Thomas Young (bisschop) (1507–1568), bisschop van York (Engeland)
Thomas Ainslie Young (1797–1860), Canadees politicus
Thomas L. Young (1832–1888), Amerikaans politicus, 33ste gouverneur van Ohio
Thomas James Young (1827–1869), Brits militair, drager van het Victoria Cross door zijn actie in Indiase revolutie
 Thomas Young (VC) (1895–1966), Brits militair, drager van het Victoria Cross door zijn actie in de Eerste Wereldoorlog
 Thomas Ganley Young (1947), Amerikaans politicus en burgemeester van Syracuse (New York) tussen 1986 – 1993
 Tommy Young (1947), worstelaar
 Tommie Young, Amerikaans zanger
 Tomas Young, Irak-veteraan over wie de documentaire Body of War gaat.
 Thomas Young Duncan (1836–1914), Nieuw-Zeelands politicus
 Thomas Young (atleet), Brits paralympisch atleet